Dugopolje est un toponyme qui peut désigner :
Dugopolje, un village et une municipalité de Croatie situés en Dalmatie, dans le comitat de Split-Dalmatie ;
Dugopolje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.

Voir aussi 
Dugo Polje